Мемориал Ондрея Непелы 2015 года () — международное соревнование по фигурному катанию которое проводила Словацкая федерация фигурного катания на арене Зимнего стадиона Ондрея Непелы в Братиславе с 30 сентября по 4 октября 2015 года. Спортсмены выступали в категориях мужское, женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Это 23-й турнир, которые проходят с 1993 года в память о чехословацком фигуристе Ондрея Непелы (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трехкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты

2015 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Октябрь 2015 года
Спорт в Словакии в 2015 году